Ophioprium cervicorne är en ormstjärneart som först beskrevs av George Richard Lyman 1883.  Ophioprium cervicorne ingår i släktet Ophioprium och familjen knotterormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knotterormstjärnor
cervicorne